Сезон 1914/15 стал для «Манчестер Юнайтед» 23-м сезоном в Футбольной лиге. «Юнайтед» завершил сезон на 18-м месте в Первом дивизионе.

В этом сезоне случился известный скандал с договорным матчем. 2 апреля 1915 года прошла игра Первого дивизиона между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0. Оказалось, что матч был договорным, игроки обеих команд сделали ставки на заранее обговорённый результат. После этого Футбольная ассоциация дисквалифицировала игроков «Юнайтед» Сэнди Тернбулла, Артура Уолли и Инока Уэста, а также игроков «Ливерпуля» Джеки Шелдона, Тома Миллера,  и .

Также это был последний сезон перед отменой официальных соревнований в Англии в связи с началом Первой мировой войны.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

См. также 
 Скандал с договорным матчем в Англии (1915)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1914/15 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1914/1915
Манчестер Юнайтед